Serafina de São Geminiano — vítima expiatória italiana
 Josefina Bakhita — religiosa italiana de origem  sudanesa da ordem canossiana
 Josefina Moscardó Montalvá — mártir católica, morta durante a Guerra Civil Espanhola

Desambiguações de antropônimos